18. sezon Deutsche Eishockey Liga rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 54. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Niemiec w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Eisbären Berlin, która w finale poprzedniej edycji pokonała Grizzly Adams Wolfsburg 3:0. Drużyna z Berlina powtórzyła ten sukces w tym sezonie. Zdołała wygrać w finale, mimo że przegrywała już w meczach 1:3 i w czwartym spotkaniu ulegała drużynie z Mannheim 2:5 w 47. minucie spotkania (następnie Berlińczycy strzeli 3 gole w ciągu siedmiu minut, doprowadzili do dogrywki i wygrali w dogrywce, zaś w piątym decydującym meczu zwyciężyli ostatecznie w serii finałowe).

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy zaczął się 16 września 2011, a zakończył 11 marca 2012. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 52 spotkań. Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Niemiec. Kolejne cztery drużyny awansowały do rundy kwalifikacyjnej play-off. Zwycięzcy tej rundy dołączyli do sześciu najlepszych drużyn sezonu zasadniczego i razem z nimi przystąpiły do ćwierćfinałów. Cztery najgorsze drużyny zakończyły sezon 11 marca 2012 po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego.

 Tabela

Legenda:
       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,       = drużyny zapewniające sobie awans do baraży playoff,       = drużyny kończące sezon
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Rywalizacje ćwierćfinałowe toczyły się do czterech zwycięstw, zaś półfinały i finał ligi do trzech wygranych.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki i tabela sezonu regularnego
 Oficjalna strona Ligi DEL

Deutsche Eishockey Liga
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech